Untochables — п'ятий студійний альбом американського гурту Korn, виданий в 2002 році.

Список композицій

Бонусний DVD 
 «Here to Stay» (концерт в Хаммерштейн Баллрум, Нью-Йорк)
 «Here to Stay» (відеокліп; альбомна версія)
 «Thoughtless» (відеокліп; альбомна версія)
 «Got the Life» (концерт в Хаммерштейн Баллрум, Нью-Йорк)

Позиції в чартах

Альбом

Сертифікації

Учасники запису 

Korn
 Джонатан Девіс — вокал
 Джеймс Шаффер — гітара
 Браян Велч — гітара
 Реджинальд Арвізу — бас-гітара
 Девід Сільверія — ударні

Технічний персонал
 Майкл Бейнхорн — продюсер
 Енді Воллес — мікшування
 Хоуї Вайнберг — мастеринг

Примітки 

Альбоми Korn
Музичні альбоми 2002
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Epic Records
Платинові музичні альбоми
Альбоми американських виконавців